Невидимая стена (документальный фильм) — режиссёр Синтия Битт
Невидимая стена (фильм, 1944) — режиссёр Густаф Муландер
Невидимая стена (фильм, 1991) — режиссёр Марко Ризи 
Невидимая стена (фильм, 2009) — режиссёр Джон Ли Хэнкок